Lipnica je lahko:

Ime naselja:
 Lipnica, občina Radovljica, Slovenija
 Lipnica (Leibnitz), mesto na Štajerskem, Avstrija
 Lipnica, Rakovec, občina Rakovec, Hrvaška
 Lipnica, Zagreb, mesto Zagreb, Hrvaška
 Lipnica Zagorska, občina Tuhelj, Hrvaška
 Lipnica, Čačak, občina Čačak, Srbija
 Lipnica, Knić, občina Knić, Srbija
 Lipnica, Loznica, občina Loznica, Srbija

Ime vodotoka:
 Lipnica, desni pritok Save pri Radovljici
 Lipnica, levi pritok Ledave
 Lipnica, levi pritok Ščavnice
 Lipnica, levi pritok Psičine

Ime gore:
 Lipnica, gora v Julijskih Alpah

Drugo:
 Lipniški grad, grad pri Radovljici

Glej tudi 
 Lipa
 Lipica
 Lipnik